Гитерман — еврейская фамилия. Образована от идишских слов «гитер» — «хороший, добрый» и «ман» — «человек» 

 Моше Цви Гитерман из Саврани (ок. 1775—1838) — известный хасидский цадик XIX века, получивший известность как Савранский Ребе. 
 Гитерман, Абрам Моисеевич (Аникст; 1887—1938) — советский экономист, хозяйственный и профсоюзный деятель.
 Гитерман, Мойше Шлёмович (род. 1931) — советский и израильский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Гитерман, Ольга Григорьевна (Аникст; 1886—1959) — советский педагог, жена А. М. Гитермана.
 Гитерман, Шлёма (Соломон, Шломо; род. 1935) — молдавский и израильский шахматист, многократный чемпион Молдавии.
 Гитерман, Юлий Моисеевич (Ю. Лисс, 1891—1956) — российский анархо-синдикалист, профсоюзный и хозяйственный деятель, брат А. М. Гитермана.

Примечания